Фарный костёл — в гродно название ряда приходских соборных католических храмов в Белоруссии (от церковного термина «фарный» — приходской, принадлежащий только приходу, а не какому-либо монашескому ордену):

 Фарный костёл (Несвиж) (костёл Тела Господня) — архитектурный памятник раннего барокко в Несвиже Минской области.
 Фарный костёл (Новогрудок) (костёл Преображения Господня) — памятник архитектуры эпохи Великого княжества Литовского в Новогрудке Гродненской области.
 Фарный костёл — неофициальное название собора Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

Примечания